Утрера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Гвадалькивир. Занимает площадь 681,34 км². Население 50 202 человека (на 2008 год). Расстояние 24 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Utrempresa.com — Portal informativo y comercial sobre Utrera
 Web del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Utrera 
 Web que conmemora el V centenario de la llegada de la Virgen de Consolación a Utrera
 Utrera Digital — Toda la actualidad de Utrera
 Información de actualidad, opinión y muchos otros temas sobre Utrera
 Información sobre Utrera
 Escuela municipal de fútbol
 TauroUtrera — Asociacion de Profesionales y Aficionados Taurinos de Utrera
 Una forma diferente de ver la ciudad
 Feria del Libro

Муниципалитеты Севильи